Abderrezak Harb – ex calciatore algerino
 Janan Harb – principessa saudita
 Tal'at Harb – economista egiziano
 Wahshī ibn Harb – schiavo abissino del meccano Jubayr ibn Mut‘im